

Графське — присілок, Калтасинський район, Башкортостан

Графське — селище міського типу, Донецька область, Волноваський район
 Графське — село, Сумська область, Сумський район
 Графське — село, Харківська область, Вовчанський район